Wladimirowo ist der Name mehrerer Orte:
 in Bulgarien:
 Wladimirowo (Chaskowo), in der Oblast Chaskowo
 Wladimirowo (Dobritsch), in der Oblast Dobritsch
 Wladimirowo (Montana), in der Oblast Montana

 in Russland:
 Wladimirowo (Kaliningrad), Siedlung im Rajon Bagrationowsk, Oblast Kaliningrad; bis 1946 Tharau, Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen
 [Wladimirowo], Siedlung im Rajon Gurjewsk, Oblast Kaliningrad; seit 2008: Wladimirowka (Kaliningrad); bis 1946 Bladau, Kreis Königsberg/Samland, Ostpreußen
 Wladimirowo (Kostroma, Meschewskoi), in der Oblast Kostroma, Rajon Meschewskoi
 Wladimirowo (Kostroma, Sussanino), in der Oblast Kostroma, Rajon Sussanino
 Wladimirowo (Moskau), in der Oblast Moskau
 Wladimirowo (Nischni Nowgorod), in der Oblast Nischni Nowgorod
 Wladimirowo (Nowgorod), in der Oblast Nowgorod
 Wladimirowo (Perm), in der Region Perm
 Wladimirowo (Tatarstan), in der Republik Tatarstan
 Wladimirowo (Wladimir), in der Oblast Wladimir
 Wladimirowo (Wologda), in der Oblast Wologda